Вулиця Томашівського — вулиця у місті Львів.
 Вулиця С. Томашівського — вулиця в місті Долина Івано-Франківської області.

Вулиці, названі на честь людей